Martes puede referirse a:

 Martes, un día de la semana, que sucede al lunes y precede al miércoles.
 Género Martes, que forma parte de la familia Mustelidae, subfamilia Mustelinae. Entre otros miembros conocidos cuenta con la marta y la garduña.
 Martes (canción), canción de Shaila.

Martés puede referirse a:
 Martés, localidad española.